Première Division (Burkina Faso)
Premiere Division (Dominica)
Première Division (Frankrijk) (11e klasse (amateurs) van de Franse voetbalbond)
Première Division (Ivoorkust)
Première Division (Kameroen)
Première Division (Niger)
Première Division (Réunion)